German Township (Illinois)
German Township (Iowa)
German Township (Pennsylvanie)